В данном списке представлена информация о дипломатических представительствах иностранных государств в Москве. В столице Российской Федерации располагаются посольства 150 международно признанных государств, а также частично признанных государств Абхазия и Южная Осетия. 151 дипломатическое представительство является посольством и одно — нунциатурой. Данные о дипломатических и консульских представительствах зарубежных государств, а также о руководителях данных служб представлены Министерством иностранных дел Российской Федерации на 20 ноября 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Москва
Дип
Дип